

Aziende 
 KOS – società per azioni italiana, ex Holding Sanità e Servizi

Codici
 KOS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sihanoukville (Cambogia)
 kos – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua kosraeana
 KOS – codice ISO 3166-2:BF della Provincia di Kossi (Burkina Faso)
 KOS – codice ISO 3166-2:RU dell'Oblast' di Kostroma (Russia)

Geografia
Grecia
 Kōs – nome greco di Coo, isola e municipalità del Dodecaneso
 Kos – unità periferica dell'Egeo Meridionale
Slovacchia
 Koš – comune del distretto di Prievidza (regione di Trenčín)

Informatica
 KOS – abbreviazione del nome del sistema operativo KolibriOS

Mineralogia
 kos – abbreviazione di cosmocloro

Musica
 K. O. S. (Determination) – traccia dell'album discografico Mos Def & Talib Kweli are Black Star dei Black Star del 1998

Altro

 KOS – targa automobilistica di Oświęcim (Polonia)

Note